Суперкубок Казахстану з футболу 2015 — 8-й розіграш турніру. Матч відбувся 1 березня 2015 року між чемпіоном Казахстану Астаною та переможцем кубку Кайратом. Матч завершився перемогою Астани в серії післяматчевих пенальті 3:2 після рахунку основного і додаткового таймів 0:0.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2015
Казахстан
2015 у казахському спорті